Храпово́й механи́зм (храпови́к) — механизм, который обеспечивает свободное поступательное или вращательное движение только в одном направлении, блокируя движение в обратную сторону. Храповые механизмы используются достаточно широко — например, в турникетах, гаечных ключах, заводных механизмах, домкратах, лебёдках, замках наручников и т. д.

Храповик обычно имеет форму зубчатого колеса с несимметричными зубьями, имеющими упор с одной стороны. Движение колеса в обратную сторону ограничивается собачкой, которая прижимается к колесу пружиной или под собственным весом.

См. также 
 Мальтийский механизм
 Грейферный механизм
 Эффект храповика
 Обгонная муфта

Примечания 

Механизмы
Детали машин и механизмов